

Architettura
Palazzo della Giudecca di Trapani

Geografia
 Giudecca – isole del centro storico di Venezia
 Giudecca – parte meridionale dell'isola Burano
 Giudecca – località di Vigonovo, in provincia di Venezia.
 Giudecca – termine con cui nell'antichità si indicavano i quartieri ebraici (da giudei), specialmente nelle città del Sud Italia; si ricordano ad esempio:
 la Giudecca di Bivona
la Giudecca di Caltagirone
 la Giudecca di Caltanissetta
 la Giudecca di Catania
 la Giudecca di Messina
 la Giudecca di Palermo
 la Giudecca di Piazza Armerina
 la Giudecca di Reggio Calabria
 la Giudecca di Siracusa
 la Giudecca di Taormina
 la Giudecca di Trani
 la Giudecca di Trapani

Letteratura
 Giudecca – zona del Cocito, luogo dell'inferno dantesco nella Divina Commedia.

Altro
 Giudecca – piroscafo passeggeri italiano affondato durante la seconda guerra mondiale